Грековка (; до 2016 г. Петро́вское) — село в Кременском районе Луганской области Украины. Входит в Макеевский сельский совет.

Население по переписи 2001 года составляло 53 человека. Почтовый индекс — 92911. Телефонный код — 6454. Занимает площадь 0,653 км². Код КОАТУУ — 4421682203.

Местный совет 
92913, Луганская обл., Сватовский р-н, с. Краснореченское, ул. Центральная, 20

Ссылки 
 Петровское на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Кременского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании